La Serie A 2001-02, conocida por motivos de patrocinio como Foxy Cup fue la edición número 80 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 23 de septiembre de 2001. Los doce mejor clasificados accederían a los playoffs, los cuatro primeros directamente a cuartos de final, mientras que el Fillattice Imola descendería a la Legadue, así como la Muller Verona, que lo haría por problemas de índole económico, siendo repescado el Mabo Prefabbricati Livorno, quien hubiera descendido por clasificarse en penúltima posición.

El campeón sería por cuarta vez en su historia el Benetton Treviso tras derrotar al Skipper Bologna en tres partidos.

Temporada regular

Clasificación 

Leyenda:
      Campeón de Italia.
      Accede al playoff por el título.
      Desciende a Serie A2
  Vencedor del campeonato italiano
  Vencedor de la Supercopa de Italia
  Vencedor de la Copa de Italia
  Vencedor de la Recopa de Europa

Playoffs

Estadísticas 
Mejores anotadores de la temporada regular (primeros 30)

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket
 Temporada 2001-02 en eurobasket.com
 Lega Serie A - 2001-02 Standings and Stats

2002
Baloncesto en 2001
Baloncesto en 2002